Miejsca:
 Sergipe – stan w Brazylii
Technika:
 „Sergipe” – brazylijski niszczyciel typu Pará z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
Sport:
 Sergipe Aracaju – brazylijski klub piłkarski